Зна́ки почто́вой опла́ты СССР (1943) — перечень (каталог) знаков почтовой оплаты (почтовых марок), введённых в обращение дирекцией по изданию и экспедированию знаков почтовой оплаты Народного комиссариата связи СССР в 1943 году.

С января по ноябрь 1943 года была выпущена 41 почтовая марка, в том числе 40 памятных (коммеморативных) почтовых марок и одна шестого (1939—1956) стандартного выпуска СССР. Тематика коммеморативных марок охватывала знаменательные даты и события. Начата серия посвящённая 25-летию ВЛКСМ и продолжена эмиссия серии «Великая Отечественная война 1941—1945», начатой в 1942 году.

Список коммеморативных (памятных) марок 

Порядок следования элементов в таблице соответствует номеру по каталогу марок СССР (ЦФА), в скобках приведены номера по каталогу «Михель».

Шестой выпуск стандартных марок (1939—1956) 

15 марта 1943 года продолжена эмиссия стандартных марок шестого выпуска (1939—1956): в обращение поступила марка номиналом 60 копеек с изображением Государственного герба СССР.

Порядок следования элементов в таблице соответствует номеру по каталогу марок СССР (ЦФА), в скобках приведены номера по каталогу «Михель».

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 
 

1943 год в СССР